Липица може бити:
 Липица (Тутин), насељено место у општини Тутин, Република Србија;
 Липица (Сежана), насељено место у општини Сежана, Република Словенија;
 Липица (Шкофја Лока), насељено место у општини Шкофја Лока, Република Словенија;
 Липица (река)